Alessandro Bianchi (ur. 1945) – włoski polityk
 Alessandro Bianchi (ur. 1966) – włoski piłkarz
 Alessandro Bianchi (ur. 1989) – sanmaryński piłkarz